DJH steht als Abkürzung für:

 Den Jyske Handelshøjskole, siehe Aarhus School of Business
 Deutsches Jugendherbergswerk

Abkürzung